Die Fußball-Oberliga Nord 1982/83 war die neunte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Der FC St. Pauli wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Vierter in der Nordgruppe den Aufstieg verpassten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Vizemeister die Amateure von Werder Bremen teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Amateurmeister FC 08 Homburg verlor.

In die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen stiegen der VfB Lübeck und der SV Atlas Delmenhorst ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Amateure von Eintracht Braunschweig sowie der SV Lurup in die Oberliga Nord auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Oberliga Nord Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Gruppe B

Literatur 

1982
Fußballsaison 1982/83